Il toponimo Martinov può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Martinov – distretto urbano della città di Ostrava
Martinov – frazione di Vlkovice, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Martinov – frazione di Záryby, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale